Tcl (Tool Command Language), język skryptowy
 Towarzystwo Czytelni Ludowych
 TCL Corporation – chińska korporacja elektroniczna